2006 — две ты́сячи шесть — может означать:

 натуральное число между 2005 и 2007.
 2006 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2006 год в литературе

В кино и театре 
 2006 год в кино
 2006 год в театре

В музыке 
 2006 год в музыке

В науке 
 2006 год в науке